Chamillart ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-François de Chamillart (1657–1714), französischer römisch-katholischer Bischof und Mitglied der Académie française
 Michel Chamillart (1652–1721), französischer Billardspieler und Staatskriegsminister